Луций Муммий Феликс Корнелиан () — римский государственный деятель и сенатор первой половины III века.

Биография 
Патрицианская семья Феликсов происходила из Испании или Италии, во всяком случае, из западной части Римской империи. Карьера Корнелиана известна из надписи, найденной в Риме и представляющей собой обыкновенную преторскую карьеру.

Феликс был децемвиром для судебных разбирательств (около 218 года) и квиндецемвиром священнодействий, севиром второй Римской турмы (начальником турмы римских всадников). Кроме того, он был кандидатом в квесторы (около 225 года), народным трибуном (около 227 года), а также кандидатом в преторы (около 230 года). В 237 году Феликс достиг высшей почетной должности — консула. Его коллегой по консулату был Луций Марий Перпетв.

Примечания

Литература 
 Karlheinz Dietz: Senatus contra principem. Untersuchungen zur senatorischen Opposition gegen Kaiser Maximinus Thrax. Beck, München 1980, S. 190 f., ISBN 3-406-04799-8 (Vestigia, Bd. 29).

Народные трибуны